Roscic ist der Nachname folgender Personen:

 Bogdan Roščić (* 1964), österreichischer Musik-Manager und Musik-Journalist
 Dodo Roscic (* 1972), österreichische TV-Moderatorin